Tillendorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen
 Bolesławice (Bolesławiec) (ehemals Tillendorf im Landkreis Bunzlau, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Bolesławiec (Landgemeinde)
 Tulice (ehemals Tillendorf im Landkreis Stuhm, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Stary Targ
 Tylewice (ehemals Tillendorf im Landkreis Fraustadt, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Wschowa
 Tylice  (ehemals Tillendorf im Landkreis Strasburg (Westpr.), Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Bobrowo

in Tschechien
 Tylov (ehemals Tillendorf im Landkreis Römerstadt, Sudetenland), Ortschaft im Bezirk Bruntál, Moravskoslezský kraj